Eisfeld steht für:

 Eisfeld, Stadt im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Eisfeld (Weimar), Straße in der Altstadt von Weimar, Thüringen

Eisfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Eisfeld (* 1951), deutscher Historiker
 Curt Eisfeld (1886–1969), deutscher Ökonom und Hochschullehrer

 Detlef Eisfeld (1939–2006), deutscher Forstwissenschaftler 
 Jens Eisfeld (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann David Eisfeld (1787–1852), deutscher Diener von Johann Wolfgang von Goethe, siehe Goethes Diener
 Ole Eisfeld (* 1973), deutscher Schauspieler
 Rainer Eisfeld (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler
 Theodore Eisfeld (1816–1882), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Thomas Eisfeld (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Walter Eisfeld (1905–1940), deutscher SS-Sturmbannführer und Lagerkommandant

Siehe auch:
 Eisbahn
 Eißfeldt